Samuel Calvin ist der Name folgender Personen:

* Samuel Calvin (Politiker) (1811–1890), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Calvin (Geologe) (1840–1911), US-amerikanischer Geologe